EDAG steht für:
 Edag, Konzern im Bereich Ingenieurdienstleistungen
 Flugplatz Großrückerswalde (ICAO-Code)

Abkürzung